Le Francesco Nullo (destroyer) peut faire référence à 2 destroyers de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Francesco Nullo (1914) de la classe Pilo lancé en 1914
 Francesco Nullo (1925) de la classe Sauro lancé en 1925